Johann Erdwin Christoph Ebermaier (1768-1825) – farmacista e medico tedesco
Carl Heinrich Ebermaier (1802-1870) – botanico e medico tedesco